Alarba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alarba (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alarba (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar